Поньон () — фамилия. Носители:

 Поньон, Кристоф (род. 1977) — бенинский теннисист.
 Поньон, Мария (1844—1925) — французская журналистка и активистка.
 Поньон, Эдмон (1911—2007) — французский историк и библиотекарь.